Powstanie w Paryżu w 1795
 Powstanie w Paryżu w 1832
 Powstanie w Paryżu w 1834
 Powstanie w Paryżu w 1839
 Powstanie w Paryżu w 1944